Legionsbrücke steht für

 Legionsbrücke (Hannover), um 1939 errichtete Brücke über die Ihme in Hannover zwischen dem Waterlooplatz und dem Stadtteil Linden-Süd
 Legionsbrücke (Prag),  ehemals deutsche Bezeichnung für eine Moldaubrücke in Prag